Saint-Genis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Genis-sur-Menthon, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genis-Pouilly, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genis-de-Saintonge, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Genis, Hautes-Alpes, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Genis-les-Ollières, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genis-Laval, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Genis-l'Argentière, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,